Charles J. Pedersen (Busan, Corea, 1904 - Salem, EUA, 1989), Premi Nobel de Química (1987)
 Dag Erik Pedersen (Skien, 1959), ciclista noruec
 Jørgen Vagn Pedersen (Copenhaguen, 1959), ciclista danès
 Morten Gamst Pedersen (1981, Vadsø), futbolista noruec 
 Per Pedersen (Vestervig, Thisted, 1964), ciclista danès
 Susan Pedersen (Sacramento, 1953), nedadora estatunidenca
 Tore Pedersen (Fredrikstad, 1969), futbolista noruec